Cacciola ima više značenja:
 Cacciola, Cosenza
 Cacciola, Reggio Emilia